Chang Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhang He (vattendrag i Kina, lat 36,48, long 115,26), 
 Zhang He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Dou He, vattendrag, Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar